Scandinavia puede referirse a:
 Escandinavia
 Scandinavia (Wisconsin), villa ubicada en el condado de Waupaca en el estado estadounidense de Wisconsin.
 Scandinavia (condado de Waupaca, Wisconsin), pueblo ubicado en el condado de Waupaca en el estado estadounidense de Wisconsin.
 Municipio de S8candinavia (condado de Harlan, Nebraska), municipio ubicado en el condado de Harlailhn en el estado Nebraska.
 Municipio de Scandinavia (condado de Deuel, Dakota del Sur), municipio ubicado en el condado de Deuel en el estado Dakota del Sur.